Кубок Кіпру з футболу 2008–2009 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул вперше здобув АПОП.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/4 жовтня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/5 жовтня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/4 жовтня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/5 жовтня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/5 жовтня 2008

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/28 січня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня/4 лютого 2009

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 лютого/11 березня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/18 березня 2009

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 квітня/6 травня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/18 березня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 
 Кубок Кіпру на rsssf 

2008–2009
Кіпр
Кіпр